Bålen kan syfta på:

Bålen – människans överkropp, se Torso
Bålen, Södermanland – en sjö i Vingåkers kommun 
Bålen, Värmland – en sjö i Filipstads kommun